Ванина Ванини:

 Ванина Ванини — новелла Стендаля.
 Ванина Ванини — балет Николая Каретникова.